West Jefferson kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
West Jefferson (Alabama)
West Jefferson (North Carolina)
West Jefferson (Ohio)